Ixnay on the Hombre — четвертий студійний альбом американського панк-рок гурту The Offspring. Виданий 4 лютого 1997 року на лейблі  Columbia Records (Epitaph Records видала диск у Європі). Запис альбому почався у середині 1996 року після значного успіху альбому Smash. Одразу після релізу Ixnay on the Hombre потрапив на 9 місце у  Billboard 200 та загалом тримав позитивні відгуки як від критиків так і від фанатів. Загальні продажі альбому по всьому світі склали 5.5 мільйони копій, а у США платівка отримала платиновий статус. Згодом перші два сингли —  All I Want та Gone Away увійдуть до збірки найкращих пісень The Offspring Greatest Hits.

Список пісень

Продажі

Посилання

Альбоми The Offspring
Музичні альбоми 1997
Англомовні музичні альбоми